2014 Голяма награда на Германия е 61-вото за Голямата награда на Германия и десети кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 20 юли 2014 година на пистата Хокенхаймринг.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия